Windmutter ist der Name folgender mythologischer Personifizierungen des Windes:
 Szélanya, Geist in der ungarischen Mythologie
 Vēja māte, mütterliche Naturkraft in der lettischen Mythologie